Ketonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1888-1948), journaliste et homme politique finlandais
 (née en 1976), coureuse cycliste finlandaise
 (1921-1988), femme d'affaires finlandais dans les médias
 (né en 1971), acteur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois